Шлакоблок:

 Шлакоблок — строительный камень, полученный методом вибропрессования или естественной усадки в форме.
 Шлакоблок — микрорайон в Дарницком районе Киева.